Дра́хма () — многозначный термин:

 Драхма — валюта Греции с 1833 года до введения евро, равная 100 лептам.
  — единица измерения массы:
 Драхма — единица измерения массы британской Имперской системы мер, равная 1,77184519905875 г.
 Драхма — историческая единица измерения массы вышедшего из употребления аптекарского веса — системы мер, использовавшейся врачами и аптекарями при изготовлении лекарств, а также для взвешивания драгоценных металлов.
 Драхма — древнегреческая единица измерения массы, равная в различных полисах от 4 до 7 граммов, а также серебряная монета того же веса.

См. также 
 Дирхам
 Армянский драм
 Символ драхмы